Les Tourrettes (Drôme) – comune francese
 Tourrettes (Varo) – comune francese